Española (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Española (eiland), een van de Galapagoseilanden